El nombre Juan de Balmaseda puede referirse a:

 Juan de Balmaseda, escultor.
 Juan de Balmaseda, gobernador chileno.